Zalaegerszeg beschreibt:

die ungarische Stadt, siehe Zalaegerszeg
die frühere Verwaltungseinheit in Ungarn, siehe Kleingebiet Zalaegerszeg
den heutigen Kreis in Ungarn, siehe Kreis Zalaegerszeg